Chalciope (Oudgrieks: ) was een prinses in de Griekse mythologie, dochter van koning Aietes van Colchis, zus van Medea en Absyrtus en echtgenote van Phrixus.
Phrixus, zoon van Athamas en Nephele, werd samen met zijn tweelingzus Helle gehaat door hun stiefmoeder Ino. Ino beraamde een verraderlijk plan om zich te ontdoen van de tweeling door de zaden van de groenten van alle steden te verbranden opdat ze niet zouden groeien. De plaatselijke boeren, bevreesd voor hongersnood, vroegen een nabijgelegen orakel om raad. Ino kocht de mannen die naar het orakel gezonden waren om om de anderen te zeggen dat het orakel gezegd had Phrixus te offeren. Voordat hij kon worden gedood werd Phrixus samen met Helle gered door een vliegende gouden ram, die gestuurd was door hun natuurlijke moeder Nephele. Helle viel van de ram en stierf, maar Phrixus overleefde de reis helemaal tot Colchis, waar koning Aietes hem opnam en vriendelijk behandelde, door zijn dochter Chalciope in huwelijk aan hem te geven. Uit dankbaarheid schonk Phrixus de koning het Gulden vlies van de ram, welk Aietes in een boom in zijn koninkrijk ophing.

Stamboom 

In de Griekse mythologie was Chalciope ook de naam van de tweede echtgenote van Aegeas en dochter van Rhexenor. Ze baarde hem geen erfgenamen.

Vrouw in de Griekse mythologie